Trascrizione è l'operazione di trascrivere, il fatto di essere trascritto, la maniera in cui viene attuata tale operazione ed il risultato che si ottiene.

In molti casi significa eseguire una copia di un testo originale (un documento, un codice antico o un manoscritto), o di un discorso o dettatura nel campo del lavoro, usando una particolare attenzione ed usando calligrafia leggibile o supporti di stampa (macchina da scrivere, computer). La trascrizione nella sua forma più semplice indica la rappresentazione scritta di un flusso vocale (ad esempio la trascrizione dei dialoghi di un film, o di un testo dettato da altri).

Può avere applicazione in diversi ambiti:

Linguistica
Trascrizione – rappresentazione scritta dei suoni di una lingua mediante un sistema di scrittura fonetico univoco, da non confondere con la traslitterazione che è la trasposizione di un sistema di scrittura ad un sistema di scrittura diverso (in questo secondo caso, l'uso di un grafema non è univoco per segnalare lo stesso suono in più lingue, ma in ogni lingua si potranno usare grafemi diversi a seconda della convenzione)
Trascrizione fonetica – rappresentazione scritta dei foni mediante l'uso di un alfabeto e di segni diacritici
Trascrizione analfabetica – rappresentazione grafica dei fonemi mediante simboli non alfabetici eseguita nella fonetica sperimentale

Biologia
Trascrizione (biologia) – trasferimento dell'informazione genetica dal DNA a molecole dell'RNA-messaggero

Danza
Trascrizione (danza) – trasposizione grafica dei movimenti danzati.

Diritto
Trascrizione (diritto) – pubblicazione di atti o diritti (di autore o inventore), volta e rendere legalmente riconoscibile la situazione di un bene mediante l'annotazione in un pubblico registro

Filologia e Paleografia
Trascrizione diplomatica – fedele riproduzione del documento originale, senza cambiarne la grafia nemmeno a fronte di errori. Si possono sciogliere le abbreviazioni esclusivamente apponendo numeri o simboli tra parentesi che rimandano a note allegate

Informatica

Trascrizione dati – trasferimento dei dati tra diversi tipi di memoria (CD, floppy disc, hard disk) con eventuale modifica del formato, per soddisfare tale bisogna sono in vendita anche apparecchi chiamati trascrittori

Media
Disco di trascrizione radiotelevisiva – registrazione audio di un programma radio o televisivo effettuata dall'emittente ed archiviata ad uso interno

Musica
Trascrizione (musica) – adattamento di:
un brano a un mezzo fonico (strumento musicale o voce) diverso da quello per cui era stato composto
un brano a un sistema di notazione o scrittura diverso da quello del brano originale

Sanità
Trascrizione medica – archiviazione della documentazione medica relativa al paziente solitamente eseguita con supporti informatici soprattutto all'estero